Мішн-В'єхо (англ. Mission Viejo) — місто (англ. city) в США, у південній частині округу Орандж штату Каліфорнія.
 Ранчо-В'єхо — місто, штат Техас Ранчо-В'єхо — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас.
 Алісо-В'єхо (Каліфорнія), Алісо-В'єхо (англ. Aliso Viejo) — місто (англ. city) в США, в окрузі Орандж штату Каліфорнія.
 Мур'єль-В'єхо (ісп. Muriel Viejo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сорія.
 Кольменар-В'єхо (ісп. Colmenar Viejo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Пуебло-В'єхо (ісп. Pueblo Viejo), також відоме як Пуеблов'єхо — місто і муніципалітет на півночі Колумбії, на території департаменту Магдалена.
 Ранчо-В'єхо (округ Старр, Техас), Ранчо-В'єхо (англ. Rancho Viejo) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Старр штату Техас.
 Ранчо-В'єхо (Техас) (англ. Rancho Viejo) — місто (англ. town) в США, в окрузі Камерон штату Техас.
 Кастільєхо-де-Мартін-В'єхо (ісп. Castillejo de Martín Viejo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка.
 Піко-В'єхо (ісп. Pico Viejo, буквально — " стара вершина ") — стратовулкан на острові Тенерифе.
 Національний парк Пуебло-В'єхо — Археологічний та історичний національний парк Пуебло-В'єхо, Ла-Вега (також відомий як Національний парк Консепсьйон-де-ла-Вега), у провінції Ла Вега Домініканської Республіки, включає старе місто Консепсьйон-де-ла-Вега та золотодобувна копальня Пуебло-В'єхо.
 Фресно-ель-В'єхо (ісп. Fresno el Viejo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Мішко-В'єхо (ісп. Mixco Viejo) — руїни міста цивілізації майя в департаменті Чимальтенанго (Гватемала). Перекладається як «Старе Мішко».
 Панама-В'єхо або Стара Панама (ісп. Panama Viejo) — залишки старої Панами та колишня столиця країни, розташована в приміських районах сучасного міста.